Municipio de Owego puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Owego (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ransom.
 Municipio de Owego (condado de Livingston, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Livingston.